Alexander Elster kan syfta på följande personer:

* Alexander Elster (1856–1935), tysk nationalekonom
 Alexander Elster (1877–1942), tysk jurist och förlagsdirektör